A Faculdade de Engenharia de Alimentos (FEA) é uma das unidades da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).

História 
Primeira unidade de ensino e pesquisa em engenharia de alimentos a entrar em funcionamento na América Latina, foi inicialmente, em 1966 com o nome de Faculdade de Tecnologia de Alimentos (FTA), instalada no Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL) e mais tarde, em 1972 e transferida para a Cidade Universitária "Zeferino Vaz". Foi idealizada e fundada por André Tosello.

Departamentos 
É composta por 4 departamentos:
 Alimentos e Nutrição;
 Ciência de Alimentos;
 Engenharia de Alimentos;
 Tecnologia de Alimentos.

Infra-estrutura 
Possui área construída com cerca de 10.000 m² distribuídos em Laboratórios de Ensino, Pesquisa e Plantas Piloto, Biblioteca, Biotério e Centros anexos.

Prestação de serviços 
A FEA presta serviços para a indústria de alimentos e agências governamentais nas seguintes áreas:
 Análises sensoriais
 Análises microbiológicas
 Ensaios Microbiológicos especiais
 Ensaios relacionados com esterilização e termobacteriologia
 Aplicações de Controle de Desinfecção
 Bioconversão e/ou Biodegradação
 Análises Físico-Químicas Qualitativas e Quantitativas
 Análises Bioquímicas e Nutricionais
 Análise de aditivos alimentares e contaminantes
 Ensaios Biológicos
 Determinação de Microestrutura
 Análise de Processos de Desidratação Osmótica e Secagem
 Análise sistêmica e energética de sistemas de produção de alimentos
 Análise sistêmica e energética de agro-ecossistemas
 Validação de normas de qualidade na produção de alimentos

Comestag 
A Comestag (Comissão de Estágios) foi fundada em outubro de 2003 pela iniciativa de alunos e professores preocupados com a inserção do engenheiro de alimentos formado na FEA/UNICAMP no mercado de trabalho. Especificamente, foi percebido que nos anos anteriores a dificuldade dos alunos em obter a primeira vaga de estagio foi crescente, e identificou-se que muito disso devia-se ao despreparo para os processos seletivos das empresas cada vez mais concorridos. Além disso, por não julgarem necessário, muitos alunos perdiam diversas oportunidades oferecidas pela UNICAMP para complementar a formação acadêmica, destacando-se, por exemplo, a participação em grupos estudantis na faculdade, fator diferencial para a obtenção de uma vaga no mercado atualmente.

Com o passar do tempo o grupo ganhou reconhecimento na faculdade, e o seu crescimento permitiu a obtenção de uma sede, onde hoje são feitas as reuniões do grupo e com infra-estrutura adequada para que empresas possam realizar, sem nenhum custo e na própria faculdade, suas atividades de seleção para estágios e empregos.

Ligações externas 
 Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp - site oficial
 A.A.A. da Faculdade de Engenharia de Alimentos - site da atlética
 Gepea - site da empresa júnior

Universidade Estadual de Campinas
Fundações em São Paulo em 1966